

Patronyme

 David Desharnais, (1986- ), est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
 Francis Desharnais, (1977- ), est un auteur de bandes dessinées québécois.
 François Desharnais (1966- ), est un peintre québécois.